Thomas Cooper ist der Name folgender Personen:

*Thomas Cooper (Bischof) (auch Couper, Cowper; um 1517–1594), englischer Theologe, Lexikograph und Geistlicher, Bischof von Winchester
 Thomas Cooper (Chemiker) (1759–1839), britisch-US-amerikanischer Chemiker, Jurist, Politiker und Ökonom
 Thomas Cooper (Theologe) (1759–1840), US-amerikanischer Theologe und Politiker
 Thomas Cooper (Politiker) (1764–1829), US-amerikanischer Politiker (Delaware)
 Thomas Cooper (Dichter) (1805–1892), britischer Dichter
 Thomas Cooper, 1. Baron Cooper of Culross (1892–1955), schottischer Politiker, Richter und Historiker
 Thomas Buchecker Cooper (1823–1862), amerikanischer Politiker (Pennsylvania)
 Thomas Haller Cooper (1919–1987), britisches SS-Mitglied
 Thomas Joshua Cooper (* 1946), amerikanischer Fotograf
 Thomas Sidney Cooper (1803–1902), britischer Maler

Siehe auch:
 Tommy Cooper (Thomas Frederick Cooper; 1921–1984), britischer Comedian und Magier
 Tom Cooper